Санто-Доминго-Теуантепек:

 Санто-Доминго-Теуантепек — город в Мексике, штат Оахака, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Санто-Доминго-Теуантепек — муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака.